Sead Mahmutefendić (Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina, 29 de maig de 1949) és un escriptor bosnià. Obres seves han estat traduïdes al rus, anglès, castellà, alemany, italià i neerlandès.

Referències 

Persones de Sarajevo
Artistes bosnians
Escriptors europeus